Лорел Хил има више значења:
 Лорел Хил (Вирџинија)
 Лорел Хил (Северна Каролина)
 Лорел Хил (Флорида)